Ясная Поляна () — село в Белозёрском районе Херсонской области Украины. В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.

Село основано в начале XX века.

Население по переписи 2001 года составляло 39 человек. Почтовый индекс — 75031. Телефонный код — 5547. Код КОАТУУ — 6520382003.

Местный совет 
75031, Херсонская обл., Белозёрский р-н, с.Ингулец, ул. Гагарина, 27-а.

Примечания

Ссылки 
 Ясная Поляна на сайте Верховной рады Украины

 

Населённые пункты Белозёрского района